Zapol'e (Municipal'noe obrazovanie Emeckoe, selo Emeckij) – città dell'Oblast' di Arcangelo, Russia
Zapol'e (Municipal'noe obrazovanie Emeckoe, selo Priluki) – città dell'Oblast' di Arcangelo, Russia
Zapol'e (Municipal'noe obrazovanie Emeckoe, selo Sija) – città dell'Oblast' di Arcangelo, Russia